Батльє () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Лоренсо Батльє-і-Грау — 8-й президент Уругваю
 Хорхе Батльє Ібаньєс — 38-й президент Уругваю
 Хосе Батльє-і-Ордоньєс — 21-й президент Уругваю